Regierung Awgustyn Woloschyn steht für folgende Regierungen der Karpatenukraine:

 Regierung Awgustyn Woloschyn I (26. Oktober 1938 bis 1. Dezember 1938)
 Regierung Awgustyn Woloschyn II (1. Dezember 1938 bis 6. März 1939)
 Regierung Awgustyn Woloschyn III (6. März 1939 bis 15. März 1939)